Also sprach Zarathustra ist der Titel folgender Werke:

 Also sprach Zarathustra, Buch von Friedrich Nietzsche (1883–1885)
 Also sprach Zarathustra (Strauss), sinfonische Dichtung von Richard Strauss (1896)
 Also sprach Zarathustra (Lied), Funk-Version von Eumir Deodato der sinfonischen Dichtung von Richard Strauss (1974)
 Also sprach Zarathustra (Album), Album von Laibach (2017)
 Episode III: „Also sprach Zarathustra“, des Computerspiels  Xenosaga